Лучшая исполнительница (Best Female) — одна из основных категорий награды MTV Europe Music Awards. Вручается с самой первой церемонии в 1994 году. В 2007 году номинация была переименована в «Лучший артист» (Best Solo Artist), в которую вошли представители обоих полов. В 2008 году номинация называлась «Лучший артист 2008 года» и включала в себя не только сольных исполнительниц, но и группу (Coldplay). В 2009 году номинации вернули её первоначальное название. Больше всего наград у Бритни Спирс (3, включая Best Act of 2008) и Леди Гаги. Больше всего номинаций у Мадонны (8), следом Бейонсе (7).

• Best Solo Artist

•• Best Act of 2008

MTV Europe Music Awards
Награды женщинам-музыкантам